En geografía, Takao puede referirse a:
 El monte Takao, en las cercanías de Tokio (Japón).
 Takao, el antiguo nombre para la ciudad de Kaohsiung (Taiwán).

Asimismo, puede hacer referencia a las siguientes personalidades:

 Takao Kobayashi (n. 1961), astrónomo japonés.
 Takao Saito, mangaka (dibujante de historietas) japonés.
 Takao Saito, director de fotografía japonés, colaborador de Akira Kurosawa.
 Takao Shimizu, diseñador de videojuegos, productor y director japonés de la empresa Nintendo.
 Takao Suzuki (n. 1976), tenista profesional japonés.

Además, puede referirse a los siguientes cruceros de la Armada Imperial Japonesa:

 Takao (1889), crucero de la Armada Imperial Japonesa.
 Takao (1921), crucero de batalla de la Armada Imperial Japonesa, cancelado antes de su botadura.
 Takao (1932), crucero pesado de la Armada Imperial Japonesa.